A Alemanya:
 La Bundesversammlung o Assemblea federal d'Alemanya: l'òrgan polític que elegeix el president federal.
 A Suïssa:
 La Bundesversammlung o Assemblea Federal de Suïssa: l'assemblea de les cambres alta i baixa per a certes decisions.